Unbroken (album), het derde studioalbum van Demi Lovato
Unbroken (film), is een Amerikaanse oorlogsfilm uit 2014 onder regie van Angelina Jolie
Unbroken (band), Amerikaanse metalcoreband